Wiplinger ist der Familienname folgender Personen:

 Fridolin Wiplinger (1932–1973), österreichischer Philosoph
 Nikolaus Wiplinger (1937–2018), österreichischer Konzertpianist
 Peter Paul Wiplinger (* 1939), österreichischer Schriftsteller und künstlerischer Fotograf